Cabrières ist der Name mehrerer südfranzösischer Gemeinden:

 Cabrières (Gard) im Département Gard
 Cabrières (Hérault) im Département Hérault
 Cabrières-d’Aigues im Département Vaucluse
 Cabrières-d’Avignon im Département Vaucluse

 Schloss Cabrières im Département Aveyron, siehe Compeyre#Sehenswürdigkeiten